Stati Uniti d'America
 Webb City – città della Contea di Jasper, Missouri
 Webb City – città della Contea di Osage, Oklahoma